29-й чемпионат СССР по шахматам проходил с 16 ноября по 20 декабря 1961 г. в Баку.

Турнирная таблица

Литература 
 На первенство СССР. Финал, ноябрь — декабрь : Бюллетень ЦШК СССР. Москва, 1961–1962. № 1–12.
 Баранов Б. Финал XXIX первенства СССР // Шахматный ежегодник, 1961. Москва, 1963. С. 236–255.

Ссылки 
 29th USSR Championship, Baku 1961

Чемпионаты СССР по шахматам
1961 год в шахматах
Чемпионаты СССР в 1961 году
1961 год в Азербайджане
Спортивные соревнования в Баку
Ноябрь 1961 года
Декабрь 1961 года
Шахматы в Азербайджане